Довжанська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України.

 Довжанська сільська рада — Закарпатська область, Іршавський район
 Довжанська сільська рада — Львівська область, Дрогобицький район
 Довжанська сільська рада — Одеська область, Окнянський район
 Довжанська сільська рада — Тернопільська область, Тернопільський район

Ліквідовані або розформовані сільські ради:

 Довжанська сільська рада — Тернопільська область, Козлівський район